Гай Атілій Регул ():

 Гай Атілій Регул (д/н — після 250 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Першої Пунічної війни.
 Гай Атілій Регул (консул 225 року до н. е.) (д/н — 225 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.